Duguay-Trouin renvoie au corsaire français René Duguay-Trouin (1673 - 1736), qui a donné son nom à :

 Dix navires de guerre de la Marine nationale française :
 Le Duguay-Trouin, vaisseau de ligne de 74 canons, inauguré en 1781, désarmé en 1793
 Le Duguay-Trouin, vaisseau de ligne de 74 canons, inauguré en 1800, capturé par la Royal Navy en 1805, il est rebaptisé HMS Implacable, et sabordé en 1949
 Le Duguay-Trouin, vaisseau de ligne de 74 canons, inauguré en 1813, désarmé en 1824
 Le Duguay-Trouin, vaisseau de ligne de 90 canons, en service de 1860 à 1863
 Le Duguay-Trouin, croiseur en fer à batterie barbette, inauguré en 1873, désarmé en 1899
 Le Duguay-Trouin, croiseur-école d'application, inauguré en 1900, désarmé en 1914. Il est transformé en navire hôpital (1914-1920) 
 Le Duguay-Trouin, croiseur, inauguré en 1923, désarmé en 1952. Il est le navire amiral de la division Navale d'Extrême Orient en Indochine (1948-1951), pendant la guerre d'Indochine 
 Le Duguay-Trouin, frégate anti-sous-marine, inaugurée en 1975 et désarmée en 1999
 Le Duguay-Trouin, sous-marin de la , prévu pour entrer en service en 2022.

 Toponymes :
 L'anse Duguay-Trouin de la presqu'île d'Entrecasteaux dans les îles Kerguelen

 Plusieurs voies françaises portent le nom de René Duguay-Trouin, dont :
 La rue Duguay-Trouin, dans le  de Paris
 La rue Duguay-Trouin, à Montpellier
 L' Allée Duguay-Trouin, à Nantes
 Le quai Duguay-Trouin, à Rennes
 La rue Duguay-Trouin, à Rouen
 Le quai Duguay-Trouin à Paimpol
Homonymie
Nom de bateau de la Marine française